Seepark steht für:

Deutschland:
 Seepark Eutin, Naherholungsgebiet in Eutin, Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein
 Seepark Betzenhausen, ehemaliges Landesgartenschaugelände in Betzenhausen, Stadt Freiburg im Breisgau in Baden-Württemberg
 Seepark Karlshorst, Parkanlage in Berlin-Karlshorst
 Seepark Kirchheim, Naherholungsgebiet in Kirchheim, Landkreis Hersfeld-Rotenburg in Hessen
 Seepark Linzgau, ehemaliges Gartenschaugelände in Pfullendorf, Landkreis Sigmaringen in Baden-Württemberg
 Seepark Lünen, Parklandschaft in Lünen, Kreis Unna in Nordrhein-Westfalen
 Seepark Niederweimar, Badesee und Naherholungsgebiet Niederweimar, Landkreis Marburg-Biedenkopf in Hessen

Schweiz:
 Seepark am Zürichhorn, Naherholungsgebiet in Zürich

 Österreich: 
 Seepark Aspern, Parkanlage in Wien-Donaustadt
 Seepark (Gemeinde Weiden), Ortsteil der Gemeinde Weiden am See, Bezirk Neusiedl am See, Burgenland

Siehe auch:
 Schwanenseepark
 Schwanseepark